Ruta 40 puede ser la denominación de:

Rutas o carreteras

Argentina 
 Ruta Nacional 40, ruta más extensa de Argentina.
 Ruta Provincial 40 de la provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 40 de la provincia de Santa Fe.

Chile 
 Ruta A-40, carretera regional ubicada en la Región de Tarapacá.
 Ruta U-40, carretera regional ubicada en la Región de Los Lagos.

Estados Unidos 
 Interestatal 40.
 Ruta de Illinois 40.
 Ruta Estatal de Alabama 40.
 Carretera de Nebraska 40.
 Carretera Estatal de Idaho 40.

Uruguay 
 Ruta 40.

Geografía 
 Barrio Ruta 40, una localidad en la provincia argentina de San Juan.

Ruta 040